Симеон (Моню, Моньо) Георгиев Гърнев е български възрожденски общественик и участник в църковно-националните борби на българите в Източна Македония.

Биография 
Симеон Гърнев е роден през 1827 година в неврокопското село Либяхово, днес Илинден, тогава в Османската империя. Той е един от водачите на българската екзархийска партия в Неврокопско  и е сред най-уважаваните първенци в родното си село. Участва в народния събор, проведен през 1869 година в село Гайтаниново, на който се отхвърля върховенството на Цариградската патриаршия. Гърнев е родоначалник на голяма фамилия, която има важен принос в българския обществено-политически и културен живот. 

Умира в родното си село на 8 февруари 1905 година.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български възрожденци
Родени в Илинден
Починали в Илинден